Muški kuglački klub Rijeka (MKK Rijeka; Rijeka) je muški kuglački klub iz Rijeke, Primorsko-goranska županija.  
U sezoni 2018./19. klub se natjecao u 1. B hrvatskoj ligi - Jug.

O klubu 
MKK Rijeka je osnovan 1979. godine. 1990.-ih i 2000.-ih je svoje najveće uspjehe imao pod nazivom "Adrianeon" (ponegdje navedeno "Adria Neon"), te je povremeno za sjedište kluba uzimao sjedište tvrtke "Adrianeon" - Opatiju, odnosno Matulje.  Od 2010. godine klub djeluje pod nazivom MKK "Rijeka"'''. 

 Uspjesi 
 NBC kup 
 drugoplasirani: 2008. 

 1. hrvatska liga 
 doprvak: 2003/04., 2004./05. 
 trećeplasirani: 2001./02., 2005./06., 2007./08.  

 1. B liga 
 prvak: 1994./95. (Zapad), 1995./96. (Jug - Zapad), 1996./97. (Jug - Zapad / Jug - za prvaka), 2016./17. (Jug - zona Zapad / Jug)    
 doprvak: 1995./96. (Jug - za prvaka'') 

 2. hrvatska liga - Zapad 
 prvak: 2015./16. 
 doprvak: 2013./14.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Muški kuglački klub Rijeka 
 sportilus.com, MUŠKI KUGLAČKI KLUB RIJEKA 
 adrianeon.hr, Povijest

Izvori 
 bisnode.hr, MUŠKI KUGLAČKI KLUB "RIJEKA" 
 poslovna hr., KK ADRIANEON (MUŠKI KUGLAČKI KLUB RIJEKA) 
 fininfo.hr, MKK "RIJEKA"  
  

Rijeka
Rijeka 
Šport u Opatiji